1-й чемпионат России по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с ноября 1991 по март 1992 года с участием 12 команд и имел статус открытого чемпионата России (до декабря 1991 года — открытый чемпионат СССР, затем — открытый чемпионат СНГ). Чемпионский титул выиграла екатеринбургская «Уралочка».

Состав участников 1-го чемпионата России формировался по итогам последнего чемпионата СССР. В высшую лигу вошли 4 команды из России, 4 — с Украины и по одной из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана. Также по предложению Николая Карполя в первенстве приняла участие команда из Хорватии «Младост» (Загреб).

В соревнованиях 1-й лиги приняло участие 18 команд: 9 — из России, 3 — с Украины, 2 — из Казахстана и по одной из Узбекистана, Киргизии, Латвии и Молдовы.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги проходили по туровой системе. Все 12 команд были разделены на пары и в каждом туре (всего 5 по три четвёрки в каждом из них) пара команд проводила по два матча против команд другой пары, а в первом туре команды, составившие пару, кроме того проводили по два матча между собой. В случае равенства очков у двух и более команд места распределялись по результатам личных встреч, затем по соотношению выигранных и проигранных партий.

Высшая лига 

«Орбита» и «Русава» снялись с чемпионата после трёх туров. В матчах оставшихся двух туров им зачтены поражения 0:3. Технические результаты отменённых матчей отмечены в таблице курсивом. 

Места проведения туров:
 1 — Свердловск, Алма-Ата, Полевской  (ноябрь-декабрь);
 2 — Свердловск, Одесса, Москва (декабрь);
 3 — Запорожье, Челябинск, Минск (январь-февраль);
 4 — Челябинск, Москва, Луганск (февраль-март);
 5 — Москва, Алма-Ата, Челябинск (март).

1-я лига 
 1. «Автомобилист» Ташкент (Узбекистан)
 2. «Нальчанка» Нальчик
 3. ТТУ Санкт-Петербург
 4. «Спартак» Омск
 5. «Забайкалка» Чита
 6. «Пульс» Павлодар (Казахстан)
 7. «Основа» Иваново
 8. «Динамо» Краснодар
 9. «Искра» Самара
 10. «Динамо» Москва
 11. «Локомотив» Днепропетровск (Украина)
 12. «Орбита»-2 Лисичанск (Украина)
 13. «Сфинкс» Актау (Казахстан)
 14. «Ахтуба» Волгоград
 15. «Геодезит» Бишкек (Киргизия)
 16. «Кимикис» Даугавпилс (Латвия)
 17. «Галичанка» Тернополь (Украина)
 18. «Молдова» Кишинёв (Молдова)

Призёры 
 «Уралочка» (Свердловск): Евгения Артамонова, Наталья Абубакирова, Елена Батухтина, Юлия Бубнова, Светлана Василевская, Ирина Ильченко, Светлана Корытова, Ольга Толмачёва, Ирина Уютова. Тренер — Николай Карполь.

 «Младост» (Загреб, Югославия): Татьяна Грачёва, Валентина Огиенко, Марина Панкова, Татьяна Сидоренко, Елизавета Тищенко, Елена Чебукина, Славица Кузманич, Снежана Миич, Барбара Елич, Майя Анзулович, Даниэлла Торич, Даниэлла Бильбия. Тренер — Ивица Елич.

 ЦСКА (Москва): Елена Бажина, Ольга Баринова, Наталья Беляева, Татьяна Буцкая, Е.Гаврилова, Светлана Губайдулина, Наталья Жарова, М.Корбан, Н.Латина, Лариса Ломакина, Елена Рогожина. Тренер — Леонид Зайко.

Чемпионат России 1992/93 
По итогам 1-го (открытого) чемпионата России сформирован состав участников 2-го чемпионата, в котором примут участие только российские команды. В группу «А» высшей лиги включены все 4 команды высшей лиги 1-го чемпионата («Уралочка», ЦСКА, «Уралочка»-2, ЧМС), а также две лучшие российские команды по итогам первенства 1-й лиги («Нальчанка», ТТУ). Остальные российские участники 1-й лиги включены в состав группы «Б» высшей лиги сезона 1992/93.

Литература 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов. Москва: Издательства «Человек» и «Спорт» — 2016.
 Архив газеты «Советский Спорт» (ноябрь 1991 — март 1992).

Чемпионат России по волейболу среди женщин
1991 год в волейболе
1992 год в волейболе
Чемпионаты России в 1992 году